osoby o nazwisku Giacometti
 Giovanni Giacometti (1868-1933) – szwajcarski malarz
 Alberto Giacometti (1901-1966) – szwajcarski malarz i rzeźbiarz surrealistyczny, syn Giovanniego Giacomettiego
 Bruno Giacometti (1907-2012) – szwajcarski architekt, syn Giovanniego Giacomettiego
 Diego Giacometti (1902-1985) – szwajcarski rzeźbiarz, syn Giovanniego Giacomettiego
 Augusto Giacometti (1877-1947) – szwajcarski malarz, kuzyn Giovanniego Giacomettiego
Zaccaria Giacometti (1893-1970) – szwajcarski prawnik, kuzyn Alberto, Diego i Bruno Giacomettich
 inne
 (11905) Giacometti – planetoida, nazwana na cześć Alberto Giacomettiego